Les Mangeurs de cailloux est une série de bande dessinée en noir et blanc, scénarisée et dessinnée par Jean-Luc Loyer ;
 Les Mangeurs de cailloux  est le titre du premier tome de cette série.